Cinematografia, técnica de fixar e reproduzir imagens com impressão de movimento, assim como a indústria que produz essas imagens
 Sala de cinema, local onde ocorrem projeções de filmes cinematográficos
 Filme, uma série de imagens estáticas que criam a ilusão de uma imagem em movimento

Música 
 Cinema (álbum de Andrea Bocelli)
 Cinema (álbum de Cachorro Grande)
 Cinema (álbum de Nazareth)
 Cinema (álbum de Rodrigo Leão)
 Cinéma (canção)

Desambiguação